La ferrovia Udine – Cervignano / San Giorgio di Nogaro è una direttrice ferroviaria passeggeri di Trenitalia che utilizza le seguenti linee ferroviarie:
ferrovia Udine-Cervignano
ferrovia Palmanova-San Giorgio di Nogaro (linea dismessa e autosostituita)